Schönwalder Bach bezeichnet mehrere Gewässer

Schönwalder Bach, Quellbach der Gottleuba in Deutschland und Tschechien
 Podleský potok (Oder), linker Zufluss zur Oder in Tschechien